Thézac (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
  Thézac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes